Hilaire Momi, né le  à Bangui, est un footballeur international centrafricain qui joue comme attaquant.

Biographie

Carrière

Palmarès

En club 
  Cotonsport Garoua 
 Champion du Cameroun en 2010 et 2011.

En sélection 
 Vainqueur de la Coupe de la CEMAC en 2009.

Distinctions personnelles 
  Cotonsport Garoua 
 Meilleur buteur du Championnat du Cameroun en 2011.

Notes et références

Liens externes 
 

Naissance en mars 1990
Naissance à Bangui
Footballeur international centrafricain
Joueur du Raja Club Athletic
Joueur du Mans FC
Joueur du Saint-Trond VV
Joueur du RFC Seraing (167)